Transplantationsgesetze regeln die Organentnahme und zum Teil Gewebeentnahme zu Transplantationszwecken:
 Transplantationsgesetz (Deutschland)
 Organtransplantationsgesetz (Österreich)
 Transplantationsgesetz (Schweiz)